Biografies:
 Heinrich Loris, teòric de la música, poeta i humanista suís del .
 Loris Capirossi, pilot italià de motociclisme.
 Loris Campana, ciclista italià.
 Loris Gubian, pilot francès de trial.
 Loris Kessel, pilot suís d'automobilisme (F1).
 Geografia:
 Loris (Carolina del Sud), és una població de l'estat de Carolina del Sud, als Estats Units.
 Loris (Rússia), és una població del territori de Krasnodar, a Rússia.
 Zoologia:
 Loris (subfamília) (Lorisinae), és una subfamília de primats.
 Loris (gènere), és un gènere de primats.